Mühlgrabenbach heißen folgende geographische Objekte:

 Mühlgrabenbach (Doiberbach), linker Zufluss des Doiberbachs an der Jost Mühle in der Katastralgemeinde Windisch-Minihof der Gemeinde Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Mühlgrabenbach (Kalkbach), Bach am Schöckl bei Sankt Radegund bei Graz, Steiermark
 Mühlgrabenbach (Sulm), linker Zufluss  der Sulm oberhalb des Bleichsees bei Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Mühlgrabenbach (Trockenbach), linker Zufluss des Trockenbachs (zum Inn) bei Erl, Bezirk Kufstein, Tirol; ist Abfluss der Blauen Quelle 
 Mühlgrabenbach (Wehra), linker Zufluss der Wehra im Wehra-Stausee, Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mühlbachgraben
 Mühlbach
 Mühlgraben